Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1961 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Po raz trzeci został mistrzem świata Szwed Ove Fundin - poprzednio 1956 i 1960.

W Finale Światowym wystąpili Polacy Florian Kapała - VII miejsce i Stanisław Tkocz - XV miejsce.

Po raz pierwszy finał odbywał się poza Wembley - w szwedzkim Malmö.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Liberec (1) 
 28 maja 1961 r. (niedziela),  Liberec

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Poznań (2) 
 28 maja 1961 r. (niedziela),  Poznań

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Krsko (3) 
 28 maja 1961 r. (niedziela,  Krsko

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Abensberg (4) 
 28 maja 1961 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Linz (1) 
 17 czerwca 1961 r. (sobota),  Linz

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Warszawa (2) 
 18 czerwca 1961 r. (niedziela),  Warszawa

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 23 lipca 1961 r. (niedziela),  Slany

Awans: 7 oraz Austriak Josef Bössner.

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka 
 30 kwietnia 1961 r. (niedziela),  Vetlanda
 1 maja 1961 r. (poniedziałek),  Visby
 4 maja 1961 r. (czwartek),  Göteborg

Awans: 15 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Oslo (1) 
 26 maja 1961 r. (piątek),  Oslo

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Helsinki (2) 
 28 maja 1961 r. (piątek),  Helsinki

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Finał Skandynawski 
 11 czerwca 1961 r. (niedziela),  Gislaved

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Timo Laine zastąpił Kaleviego Lahtinena, Curt Eldh - Aage'a Hansena

Finał Europejski 
 26 sierpnia 1961 r. (sobota),  Wiedeń

Awans: 7+1 do Finału Światowego
Uwaga! Göran Norlén zastąpił Arne’a Pandera, Mieczysław Połukard i Marian Kaiser zastąpili Kazimierza Bentke i Konstantego Pociejkowicza

Eliminacje brytyjskie

Półfinały 
 31 lipca 1961 r. (poniedziałek),  Londyn - Wimbledon
 1 sierpnia 1961 r. (wtorek),  Southampton
 5 sierpnia 1961 r. (sobota),  Norwich
 5 sierpnia 1961 r. (sobota),  Manchester - Belle Vue

Awans: 16 do Finału Brytyjskiego
Uwaga! Tadeusz Teodorowicz z Polski jako brytyjski zawodnik

Finał Brytyjski 
 2 września 1961 r. (sobota),  Londyn - Wembley

Awans: 9+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
Medaliści IMŚ 1961
 15 września 1961 r. (piątek),  Malmö

Bieg po biegu
 Najlepszy Czas Dnia: Björn Knutsson - 77,5 sek. w 1 wyścigu
 (77.5) Knutsson, Andrews, Plechanow, Kapała
 (79.1) Fundin, Sörmander, Cresp (u), Craven (u)
 (79.3) McKinlay, How, Maidment, Tkocz
 (78.7) Moore, Nordin, Briggs, Broadbanks
 (80.0) How, Nordin, Cresp, Plechanow
 (79.2) Fundin, Andrews, Broadbanks, McKinlay (u)
 (79.8) Briggs, Kapała, Sörmander, Tkocz
 (78.1) Knutsson, Craven, Moore, Maidment
 (78.9) Fundin, Moore, Plechanow, Tkocz
 (78.7) Briggs, Andrews, Maidment, Cresp
 (79.0) Craven, Kapała, How, Broadbanks
 (78.2) Knutsson, Nordin, McKinlay, Sörmander
 (80.0) Sörmander, Maidment, Broadbanks, Plechanow
 (79.8) Nordin, Tkocz, Andrews, Craven
 (79.0) Kapała, Moore, McKinlay, Cresp (u)
 (79.4) Fundin, Briggs, How, Knutsson (u)
 (79.7) Briggs, Plechanow, Craven, McKinlay (d)
 (79.7) Andrews, Moore, Sörmander, How
 (79.6) Nordin, Fundin, Kapała, Maidment
 (79.7) Knutsson, Cresp, Tkocz, Broadbanks

Wyścig o 2. miejsce
 21. (78,7) Knutsson, Nordin, Briggs

1961
1961 w sporcie żużlowym